Katherine Tingley
Krachttraining
 kT: een veel gebruikte eenheid van energie, met k de constante van Boltzmann en T de absolute temperatuur